Collaborations – album Space Tribe.
 Collaborations – album Sinéad O’Connor.